La Revue indépendante è il nome di due riviste politiche e letterarie pubblicate in Francia nel XIX secolo:
 La Revue indépendante – quindicinale di letteratura e politica, di tendenza socialista, fondata da Pierre Leroux, Louis Viardot e George Sand, e pubblicata dal 1841 al 1848
 La Revue indépendante – rivista di letteratura e arte, pubblicata a Parigi dal 1884 al 1895, importante per la nascita e la diffusione del movimento simbolista